ФИБА Лига шампиона 2016/17. () je била 1. сезона клупског кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ. У овој сезони су учествовала 52 клуба из 31 државе чланице ФИБА Европе.

Учесници

Прво коло квалификација

Друго коло квалификација

Жреб за групну фазу 
Жреб за групну фазу ФИБА Лиге шампиона обављен је 21. јула 2016. у Берлину.

Групна фаза 
Групна фаза играла се од 18. октобра 2016. до 25. јануара 2017. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Рангирање другопласираних тимова

Рангирање петопласираних тимова

Рангирање седмопласираних тимова

Плеј-оф

Прва рунда 
Жреб парова прве рунде плеј-офа обављен је 27. јануара 2017. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овој рунди се нису могли састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 7. и 8. фебруара, а реванши 21. и 22. фебруара 2017. године.

Осмина финала 
Жреб парова осмине финала обављен је такође 27. јануара 2017. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су обезбедили директан пласман из групне фазе у осмину финала имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овој рунди су се могли састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 28. фебруара и 1. марта, а реванши 7. и 8. марта 2017. године.

Четвртфинале  
Жреб парова четвртфинала обављен је 10. марта 2017. године у Минхену. Парови ове рунде играли су по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. У овој рунди су се могли састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 21. и 22. марта, а реванши 28. и 29. марта 2017. године.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у граду Сан Кристобал де ла Лагуна од 28. до 30. априла 2017. године. Жреб парова полуфинала обављен је 6. априла 2017. у граду Санта Круз де Тенерифе.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола и фаза плеј-офа

Годишње награде

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Сезоне ФИБА Лиге шампиона
Кошарка у 2016.
Кошарка у 2017.